Михничи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Михничи — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Михничи — деревня в Залесском сельсовете Сморгонского района Гродненской области.
 Михничи — деревня в Лылойтинском сельсовете Сморгонского района Гродненской области.
 Михничи — деревня в Вилейском районе Минской области.